Osowa ist der Name folgender Orte in Polen:

 Osowa (deutsch Espenkrug), Stadtbezirk der Stadt Danzig, Woiwodschaft Pommern
 Osowa, Schulzenamt in der Landgemeinde Sobków, Woiwodschaft Heiligkreuz; siehe Gmina Sobków
 Osowa, Schulzenamt in der Landgemeinde Galewice, Woiwodschaft Łódź; siehe Gmina Galewice
 Osowa, Schulzenamt in der Gemeinde Bychawa, Woiwodschaft Lublin; siehe Gmina Bychawa
 Osowa, Ort in der Landgemeinde Hańsk, Woiwodschaft Lublin; siehe Gmina Hańsk
 Osowa, Schulzenamt in der Landgemeinde Suwałki, Woiwodschaft Podlachien; siehe Suwałki (Landgemeinde)
 Osowa, Schulzenamt in der Landgemeinde Kuczbork-Osada, Woiwodschaft Masowien; siehe Gmina Kuczbork-Osada
 Osowa Drobińska, Schulzenamt in der Landgemeinde Siemiątkowo, Woiwodschaft Masowien; siehe Siemiątkowo (Powiat Żuromiński)
 Osowa Krzeczanowska, Ort in der Landgemeinde Siemiątkowo, Woiwodschaft Masowien
 Osowa Łaszewska, Ort in der Landgemeinde Siemiątkowo, Woiwodschaft Masowien

Siehe auch:
 Osowa Sień
 Osowo